Das Pilot Pen Tennis 2007 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2007. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier II fand vom 17. bis 25. August 2007 statt.

Im Einzel setzte sich Swetlana Kusnezowa im Endspiel gegen Ágnes Szávay mit 4:6, 3:0 (Aufg.) durch. Im Doppelfinale besiegten Sania Mirza und Mara Santangelo die Paarung Cara Black/Liezel Huber mit 6:1 und 6:2.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)